Самотлор:

 Самотлор (Самотлорское нефтяное месторождение) — крупнейшее месторождение нефти в России.
 Самотлор — озеро в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия).
 «Самотлор» — название мужского волейбольного клуба «Югра-Самотлор» в 1987—2003 годах.
 «Самотлор-XXI» — название российского футбольного клуба «Югра» в 1994—2001 годах.
 «Самотлор-НН» — промышленная группа, Нижегородская область.